Domaniewice peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Łódź
 Domaniewice, village et siège de la gmina de Domaniewice

dans la voïvodie de Mazovie
 Domaniewice, village du powiat de Białobrzegi
 Domaniewice, village du powiat de Grójec

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Domaniewice, village